JSON (JavaScript Object Notation) – formato adatto all'interscambio di dati fra applicazioni client/server
 Json – rapper statunitense
 J-Son – rapper e cantautore brasiliano naturalizzato svedese
 J'Son – cantante statunitense
 J'son – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
Jason